21-12 — советское самозарядное ружьё. Первый образец серийного отечественного самозарядного гладкоствольного охотничьего оружия.

История 
Ружьё МЦ 21 было создано в 1958 - 1960 гг. в Центральном конструкторском бюро спортивного и охотничьего оружия. В мае 1960 года сведения о ружье были опубликованы в открытой печати, при этом ружьё изначально предполагалось выпускать под патроны 12-го, 16-го и 20-го калибра в бумажной гильзе длиной 65 мм.

В 1965 г. ружьё МЦ 21-12 было награждено Золотой медалью Лейпцигской ярмарки.

В 1966 году были отмечены случаи установки на ружья МЦ 21-12 самостоятельно изготовленных магазинов увеличенной ёмкости (превращавших пятизарядное ружьё в 7-8-зарядное), однако такое ружьё получалось переутяжелённым и со смещённым балансом - что приводило к снижению эффективности стрельбы.

В 1967 году владельцем ружья МЦ 21-12 А. Грибановым был разработан съемный дульный компенсатор для регулирования кучности боя ружья МЦ 21-12. По результатам эксплуатации и испытаний изобретения, в июне 1977 года чертежи компенсатора были опубликованы и "регулятор кучности боя" конструкции А. Грибанова был рекомендован другим владельцам ружей этого типа.

В 1976 году для отстрела из МЦ 21-12 мелкой дичи на коротких дистанциях был предложен вкладной ствол (при стрельбе из которого использовался специальный патрон с 5 граммами дроби и 0,3 граммами бездымного пороха "Сокол", собранный в гильзе патрона 7,62 × 54 мм R). В феврале 1981 года для ружья был предложен съёмный кольцевой прицел.

Конструкция 
Автоматика ружья основана на откате от отдачи подвижного подпружиненного ствола и продольно скользящего затвора по схеме Браунинга. Запирание канала ствола производится затвором за счёт перемещающегося в вертикальной плоскости боевого упора, входящего в отверстие хвостовика ствола. Перезаряжание ружья осуществляется за счёт использования длинного хода ствола при перемещении его в заднее и переднее положение под действием отдачи. При движении затвора назад в момент выстрела происходит взведение курка и подготовка к выстрелу ударно-спускового механизма.

Дульное сужение ствола - 1 мм. Канал ствола и патронник МЦ 21-12 хромированы. Ударно-спусковой механизм смонтирован на отдельном основании и позволяет производить только одиночные выстрелы. Усилие спуска в пределах от 1,75 до 2,5 кгс.

Ружьё снабжено флажковым предохранителем.

Магазин подствольный трубчатый на 4 патрона, заряжается по одному патрону (следует учесть, что для стрельбы из МЦ 21-12 используются патроны, снаряженные в бумажные или пластмассовые гильзы). В СССР выпускали два типа пластмассовых гильз, однако для стрельбы из МЦ 21-12 было рекомендовано использовать гильзы длиной 67,5-68 мм, изготовленные по ГОСТ 23568-79.

Стрелять из ружья МЦ 21-12 патронами, снаряженными турбинно-стрелочной пулей Бреннеке возможно только в случае, если заряжать и отстреливать их по одному патрону. Заряжать такие патроны в подствольный магазин нельзя - пуля Бреннеке имеет коническую заостренную головную часть, которая вследствие специфического расположения патронов в корпусе магазина при автоматическом перезаряжании оружия могут привести к удару заостренной головной части пули Бреннеке по капсюлю расположенного впереди патрона - и детонации всех патронов в магазине с разрушением корпуса магазина, цевья и поломкой ударно-спускового механизма ружья.

Если патрон вошел в патронник не полностью и канал ствола не заперт – при нажатии на спуск выстрела не происходит, так как курок бьет по нижней части затвора. Для извлечения патронов из магазина следует поставить ружьё на предохранитель и утопить подаватель с одновременным нажатием на упор патронов в затворе.

Ложа из бука или ореха с пистолетной шейкой, с выступом или без выступа под щеку. Цевье съемное, закреплено на корпусе магазина.

Модификации 
 МЦ 21 — первая модель, выпускалась в 1956-1964 гг. ЦКИБ СОО в штучном исполнении под патроны 12-го, 16-го и 20-го калибра с неметаллической гильзой. Модель под патрон 12-го калибра имела 750-мм ствол; модель под патрон 16-го калибра - 720-мм ствол, модель под патрон 20-го калибра - 675-мм ствол 
 МЦ 21-12 — вторая модель, серийно выпускалась с 1965 года под патрон 12/70 мм R.
 МЦ 21-12П - модификация МЦ 21-12 с регулятором кучности боя
 МЦ 21-12Р — модификация с резиновым амортизатором на затыльнике приклада.
 МЦ 21-12МР — модификация с резиновым амортизатором на затыльнике приклада и сменными дульными насадками.
 МЦ 22-12 - вариант МЦ 21-12 под патрон 12-го калибра с длиной гильзы 65 мм, один демонстрационный образец был изготовлен в 1960 году

Страны-эксплуатанты 
  — к началу 1990 года ружья использовались на территории всех республик СССР
  — сертифицировано в качестве гражданского охотничьего оружия
  — сертифицировано в качестве гражданского охотничьего оружия
  — ружьё сертифицировано в качестве гражданского оружия, в период с 14 августа 1992 года до 1 марта 2006 года ружьё МЦ 21-12 было разрешено к использованию в качестве служебного оружия частными охранными структурами. Кроме того, ружьё разрешено к использованию в качестве служебного оружия отдельным категориям сотрудников Министерства сельского хозяйства РФ.

Примечания

Литература 
 М. И. Скворцов, В. А. Николаев, А. К. Татаринов, С. Д. Островский (Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия). Съёмный замыкатель пружины трубчатого магазина самозарядного ружья. Авторское свидетельство СССР № 219418
 М. И. Скворцов, В. А. Николаев, А. К. Татаринов, С. Д. Островский (Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия). Ударно-спусковой механизм самозарядного ружья. Авторское свидетельство СССР № 221541
 Охотничье самозарядное ружьё МЦ 21 // Охотничье, спортивное огнестрельное оружие. Каталог. М., 1958. стр.28-29
 М. Скворцов, В. Николаев. Ружьё МЦ 21 // «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1962. стр.35-36
 Охотничье самозарядное ружьё МЦ 21 // Спортивно-охотничье оружие и патроны. Бухарест, "Внешторгиздат", 1965. стр.20-21
 Р. Авакян. Ловушка для гильз // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 3, 1974. стр.30 [гильзоуловитель для ружья]
 Е. Чегодаев. Патроны для полуавтомата // «Охота и охотничье хозяйство», № 3, 1977. стр.34-35 [самостоятельное снаряжение патронов для МЦ 21-12]
 М. Хисамеев. Мой экстрактор для МЦ 21-12 // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 6, 1978. стр.30 [коленчатый экстрактор для МЦ 21-12]
 А. Завадовский Стрельба пулей из МЦ 21-12 // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1978. стр.46
 В. Шостаковский. Тульский полуавтомат в работе. Как разобрать, собрать, отладить МЦ 21-12 // "Охота и охотничье хозяйство", № 7, 1980. стp.30-32
 Л. Смирнов. Экстрактор для МЦ 21 // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 10, 1983. стр.23 [усовершенствованный экстрактор для МЦ 21-12]
 И. Ильин. Тульский полуавтомат на охоте // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1985. стр.32-33
 начальник технического бюро древесины Н. Синельников, инженер-технолог Л. Михайлова (Тульский оружейный завод). Уход за ложей // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 4, 1984. стp.19 [рекомендации по уходу за ложей МЦ 21-12]
 И. Дарденко. Чехол на МЦ 21 // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1989. стp.22
 Схема МЦ 21-12 // журнал "Мастер-ружьё", № 55, 2001. стр.48-49
 Виктор Гордиенко. Советский "браунинг" МЦ 21-12 // журнал "Мастер-ружьё", № 55, 2001. стр.50-51
 Виктор Гордиенко. Советский "браунинг" МЦ 21-12 // журнал "Мастер-ружьё", № 57, 2001. стр.66-67
 Александр Поваренков. МЦ 21-12. Русский "браунинг" // журнал "Мастер-ружьё", № 7 (100), июль 2005, стр.38-41

Ссылки 
 MTs 21-12 / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Оружие по алфавиту
Самозарядные ружья СССР
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Появились в 1958 году в СССР